Дми́трий Кала́шников:
 Калашников, Дмитрий (род. 1983) — латвийский футбольный тренер.
 Калашников, Дмитрий Дмитриевич (1902—1943) — генерал-майор артиллерии СССР.
 Калашников, Дмитрий Михайлович (1781—1845) — русский архитектор, академик Императорской Академии художеств.